IPhone SE (1.ª geração) – smartphone desenvolvido pela Apple, lançado em 2016
 IPhone SE (2.ª geração) – smartphone desenvolvido pela Apple, lançado em 2020
 IPhone SE (3.ª geração) – smartphone desenvolvido pela Apple, lançado em 2022

IPhone
Apple